Roland Garros peut désigner :
 Roland Garros (1888-1918), aviateur français.

Autres
  Les Internationaux de France de tennis dit « Roland-Garros », tournoi de tennis sur terre battue créé en 1925 ;
 Aéroport de La Réunion-Roland-Garros, aéroport construit en 1929, situé à Sainte-Marie sur l'île de La Réunion ;
 Rue Roland-Garros, rue située à Saint-Denis sur l'île de La Réunion ;
 Square Roland-Garros, square créé en 1928 situé à Paris ;
 Stade Roland-Garros, stade de tennis créé en 1927 situé à Paris ;
 Pièce de 10 francs Roland Garros, pièce commémorative française émise en 1988, à l'occasion du centenaire de la naissance de l'aviateur ;
 Roland Garros, jeu vidéo sur le tennis sorti en 2000 ;
 Roland Garros, jeu vidéo sur le tennis sorti en 2001 ;
 Roland Garros, jeu vidéo sur le tennis sorti en 2002 ;
 Roland Garros, jeu vidéo sur le tennis sorti en 2003.

Voir aussi